Основна стаття: Вімблдонський турнір 2014

Чемпіонкою Вімблдонського турніру 2013 року була французка Маріон Бартолі, яка завершила спортивну кар'єру. Чемпіонкою цьогорічного турніру стала чешка Петра Квітова. У фіналі вона здолала канадку Ежені Бушар 6-3, 6-0. Для Квітової це другий вімблдонський тутул. 

Україну в основній сітці турніру представли Леся Цуренко та Еліна Світоліна. Еліна програла в першому колі японці Дой Місакі. Леся перемогла в першому колі Діну Пфіценмаєр з Німеччини, а в другому поступилася в трьох сетах румунці Сімоні Халеп.

Сіяні гравці 

  Серена Вільямс (3 коло)
  Лі На (3 коло)
  Симона Халеп (півфінал)
  Агнешка Радванська (4 коло)
  Марія Шарапова (4 коло)
  '''Петра Квітова (чемпіонка)
  Єлена Янкович (1 коло)
  Вікторія Азаренко (2 коло)
  Ангелік Кербер (чвертьфінал)
  Домініка Цибулькова (3 коло)
  Ана Іванович (3 коло)
  Флавія Пеннетта (2 коло)
  Ежені Бушар (фінал)
  Сара Еррані (1 коло)
  Карла Суарес Наварро (2 коло)
  Каролін Возняцкі ''(4 коло)

   Саманта Стосур (1 коло) </li>
  Слоун Стівенс (1 коло)
  Сабіне Лісіцкі (чвертьфінал)
  Андреа Петкович (3 коло)
  Роберта Вінчі (1 коло)
  Катерина Макарова (4 коло)
  Луціє Шафарова (півфінал)
  Кірстен Фліпкенс (3 коло)
  Алізе Корне (4 коло)
  Анастасія Павлюченкова (1 коло)
  Гарбінє Мугуруса (1 коло)
  Світлана Кузнецова (1 коло)
  Сорана Кирстя (1 коло)
  Вінус Вільямс (3 коло)
  Клара Коукалова (2 коло)
  Олена Весніна (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Вімблдонський турнір
2014 у тенісі